Lega dei Contadini (Belgio)
 Lega dei Contadini (Paesi Bassi)